Nice to Meet Ya, chanson de Niall Horan sortie en 2019 ;
 Nice to Meet Ya, chanson de Meghan Trainor sortie en 2020.